Bresson kan syfta på följande:

 Bresson, Isère – en kommun i Frankrike
 Robert Bresson (1901–1999), en fransk filmregissör och manusförfattare